Zakaria ist eine Variante des männlichen Vornamens und Familiennamens Zacharias.

Namensträger

Vorname 
 Zakaria Asidah (* 1972) dänischer Taekwondo-Kampfsportler
 Zakaria Bakkali (* 1996), belgischer Fußballspieler mit marokkanischen Wurzeln
 Zakaria Chihab (1926–1984), libanesischer Ringer
 Zakaria Goneim (1905–1959), ägyptischer Ägyptologe
 Zakaria Labyad (* 1993), marokkanisch-niederländischer Fußballspieler
 Zakaria Mohieddin (1918–2012), ägyptischer Offizier und Politiker
 Zakaria Sanogo (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Zakaria Tamer (* 1931), syrischer Schriftsteller

Familienname 
 Denis Zakaria (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Fareed Zakaria (* 1964), indisch-US-amerikanischer Journalist
 Mahmoud Zakaria Mohamed (* 1981), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Mervat Zakaria (1958–2016), ägyptische Schauspielerin
 Moamen Zakaria (* 1988), ägyptischer Fußballspieler
 Rafiq Zakaria (1920–2005), indischer Politiker, Jurist und Autor
 Salah Zakaria (* 1999), katarischer Fußballtorhüter
 Wan Zaharulnizam Zakaria (* 1991), malaysischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Zaccaria
 Zakariah
 Zacharia
 Zekharia
 Zak

Männlicher Vorname